Eimerbach ist ein Gewässername:

 Eimerbach (Lauter), linker Zufluss der Lauter oder Waldlauter (zum Glan) auf der Stadtgrenze von Kaiserslautern zur Ortsgemeinde Katzweiler, Landkreis Kaiserslautern, beide Orte in Rheinland-Pfalz
 Eimerbach (Queidersbach), rechter Zufluss des Queidersbachs (zur Moosalbe) in Linden, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Aimerbach, linker Zufluss des Joosenbachs (zur „Gschwender“ Rot, zur Lein) bei Niederberg, Ortsteil Frickenhofen, Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg